Biała Pajęczańska – stacja kolejowa w Białej (powiat pajęczański). Od końca 2012 roku przez stację przejeżdżają tylko pociągi towarowe.

Połączenia 
 Chorzew Siemkowice
 Częstochowa
 Zduńska Wola

Linki zewnętrzne 
 
 

Stacje i przystanki kolejowe w powiecie pajęczańskim
Biała (powiat pajęczański)